Валерий Александрович Никитин (20 июня 1939, Москва, СССР — 13 января 2002, там же) — советский хоккеист, нападающий и защитник, двукратный чемпион мира и Европы (1967, 1970), заслуженный мастер спорта СССР (1967), хоккейный тренер.

Биография 
С 1953 года играл в заводской хоккейной команде в Москве. В сезоне 1956—1957 года выступал за команду «Буревестник» (Москва).

В 1957—1971 годах Валерий Никитин выступал за команду «Химик» (Воскресенск), в её составе в 1965 и 1970 годах завоёвывал бронзовые медали чемпионата СССР. В 1972—1974 годах выступал за команду  из Вены (Австрия), а в сезоне 1974—1975 года — опять за «Химик». Всего в составе «Химика» в чемпионатах СССР провёл 510 матчей, забросив 134 шайбы.

В составе сборной СССР участвовал в чемпионатах мира 1967 и 1970 года (на которых сыграл 7 и 9 игр, соответственно), на обоих чемпионатах вместе с командой завоевал звание чемпиона мира и Европы по хоккею. По разным данным, всего за сборную СССР провёл от 40 до 43 игр, забросив три шайбы.

После окончания карьеры игрока работал тренером в различных клубах. Был старшим тренером хоккейной команды «Салават Юлаев» (1976—1979) и главным тренером «Химика» (1995—1998).

Умер 13 января 2002 года от сердечной недостаточности. Похоронен на Ваганьковском кладбище (участок №51).

Достижения 
 Двукратный чемпион мира и Европы — 1967, 1970.
 Двукратный бронзовый призёр чемпионата СССР — 1965, 1970.
 Чемпион Зимней Универсиады — 1966.
 Чемпион II зимней Спартакиады народов СССР (1966).

Примечания

Ссылки 
 Валерий Никитин, www.chidlovski.net

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Буревестник» Москва
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Заслуженные мастера спорта СССР
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Тренеры ХК «Химик» Воскресенск
Тренеры ХК «Салават Юлаев»
Похороненные на Ваганьковском кладбище